Березье — название населённых пунктов:

Россия 
 Березье — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Березье — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Березье — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Березье — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Березье — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Березье — деревня в Сандовском районе Тверской области.